BRC steht  für:
 Bankhaus Reuschel & Co.
 Berliner Ruderclub oder Berliner Ruder-Club (ganz allgemein), dazu zählt unter anderem der Berliner Ruder-Club
 Berliner Rugby Club
 Biological Records Centre
 Black Radical Congress
 Boonton Radio Company
 Bosch Rexroth - Electric Drives and Controls GmbH
 British Rally Championship
 British Retail Consortium, das Normen BRCGS für die Lebensmittelkette festlegt
 Building Research Council
 Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen/Controlling, ein Schulfach
 Flughafen Bariloche, IATA-Code des argentinischen Flughafens
 Brasilianischer Cruzado (1986–1989) (ISO-4217-Code)

brc steht für:
 Berbice-Niederländisch (ISO-639-3-Code), ausgestorbene niederländisch-basierte Kreolsprache in Guyana

Abkürzung